Os jogos estudantis 2010 foram um evento promovido pela prefeitura e pela secretária de educação da cidade do Rio de Janeiro.É uma pequena olimpíada a ser disputada entre atletas de 9 a 15 anos.Há 7 esportes: Vôlei, basquete, atletismo, futsal, pingue-pongue, handeboll e xadrez.Na categoria de xadrez a escola Guatemala foi a campeã, e a campeã do xadrez nos jogos estudantis 2010, Euclydes Figueiredo ficou na sétima posição, apesar de contar com quase todo o elenco do ano passado.

Organização

As medalhas mudaram e de "retângulo-círculo" passaram definitivamente a um retângulo com uma faixa com mais cor e um logo-tipo mais azul.Caso uma equipe falte,ou um membro falte, a outra equipe/atleta adversário ganhará de W.O.

Os jogos estão sendo um sucesso e ainda estão sendo disputados em algumas categorias.

Ver Também

Jogos Estudantis 2009 - Rio de Janeiro
Competições desportivas do Rio de Janeiro
Esporte no Brasil em 2010